Schipbeek - rivier, naamgever van onderstaand waterschap
 De Schipbeek (waterschap) - voormalig waterschap in Gelderland